Paraleuctra är ett släkte av bäcksländor. Paraleuctra ingår i familjen smalbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smalbäcksländor
Paraleuctra